Die Saison 1991/92 der Fußball-Oberliga Nordost war die erste Spielzeit der Oberliga Nordost als dritthöchster Spielklasse auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Erst während der Vorsaison war die Deutsche Wiedervereinigung erfolgt, so dass die Spielzeit 1990/91 die letzte Austragung der einstigen DDR-Oberliga bedeutet hatte, welche gleichzeitig als Qualifikation zum gesamtdeutschen Ligensystem galt. Während dadurch zwei Mannschaften der DDR-Oberliga in die Bundesliga und sechs weitere in die 2. Bundesliga eingegliedert worden waren, bildeten die verbliebenen Vereine der ehemaligen DDR-Oberliga ab 1991 zusammen mit Vereinen der 1990/91 ebenfalls letztmals ausgetragenen DDR-Liga, den Aufsteigern aus den untergeordneten Ligen sowie weiteren Teilnehmern aus der gleichfalls eingestellten Amateur-Oberliga Berlin die neue Oberliga Nordost als eine der acht Oberligen in Deutschland.

Die Oberliga Nordost wurde zunächst in den drei Staffeln Nord, Mitte und Süd ausgespielt, wobei die Süd-Staffel die Vereine aus Sachsen und Thüringen sowie den SV Merseburg 99 aus Sachsen-Anhalt umfasste. Die Nord-Staffel beinhaltete dagegen die Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern und die Staffel Mitte die weiteren Vereine aus Sachsen-Anhalt, während Vereine aus Berlin und Brandenburg über die Staffeln Nord und Mitte verteilt wurden. Die jeweiligen Staffel-Meister spielten am Saisonende in der Relegationsrunde um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, der letztlich aber keinem Verein aus der Oberliga Nordost gelang. Um die zwischen 18 und 20 Mannschaften umfassenden Staffeln planmäßig auf jeweils 16 Mannschaften zu reduzieren, stiegen insgesamt 14 Mannschaften bei lediglich sechs Aufsteigern in die Verbands- und Landesligen ab. Aufgrund von drei Absteigern aus der 2. Bundesliga wurde die Folgesaison 1992/93 allerdings mit jeweils 17 Mannschaften pro Staffel ausgetragen.

Staffel Nord 
In der Nord-Staffel erreichte der mittlerweile in FC Berlin umbenannte Rekordmeister der einstigen DDR den Staffel-Sieg, während die beiden anderen DDR-Oberligisten des Vorjahres, der Eisenhüttenstädter FC und Viktoria Frankfurt, nur den sechsten beziehungsweise elften Platz belegten. Tennis Borussia Berlin erreichte den vierten Rang der Abschlusstabelle und wurde somit bestplatzierter Vertreter der ehemaligen Berliner Stadtliga in dieser Staffel. Zusätzlich zu den zwei letztplatzierten Mannschaften Hafen Rostock und Blau-Weiß Parchim stiegen die Berliner Vereine Wacker 04 Berlin und BFC Preussen in die untergeordneten Ligen ab, während der sportlich eigentlich abgestiegene Verein Rot-Weiß Prenzlau von finanziellen Engpässen des Vereins Stahl Hennigsdorfs profitierte und anstelle von Hennigsdorf in der Oberliga verblieb. Zusätzlich wurde am Saisonende der FSV Velten 1990 aus der Staffel Mitte in die Nord-Staffel umgruppiert.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Mitte 
In der Staffel Mitte erreichte Union Berlin unangefochten den Staffel-Sieg noch vor den beiden DDR-Oberligisten des Vorjahres, dem 1. FC Magdeburg und Energie Cottbus. Erfolgreichster Vertreter des vormaligen West-Berlin in dieser Staffel wurde die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Unter den fünf Absteigern befanden sich mit Blau-Weiß 90 Berlin II, dem SC Gatow 1931, dem FV Wannsee, dem BSV Spindlersfeld sowie dem SV Lichtenberg 47 ausschließlich Berliner Mannschaften, welche insgesamt 13 der 20 Plätze in der Staffel eingenommen hatten. Zusätzlich wurde am Saisonende der FSV Velten 1990 in die Nord-Staffel umgruppiert.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Süd 
In der Staffel Süd erreichte der FSV Zwickau den Staffel-Sieg, während Sachsen Leipzig als einziger DDR-Oberligist des Vorjahres in dieser Staffel lediglich den fünften Tabellenplatz belegte. Im Gegensatz zu den übrigen Staffeln waren in der Süd-Gruppe vier statt fünf Absteigern vorgesehen, welche sich schließlich in Soemtron Sömmerda und dem 1. Suhler SV sowie dem SV Merseburg 99 und dem abgeschlagenen VFC Plauen fanden.

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Zur Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-Bundesliga qualifizierten sich der FSV Zwickau, Union Berlin sowie der FC Berlin, in deren Relegationsgruppe zudem der niedersächsische VfL Wolfsburg eingeteilt wurde. Die vier Mannschaften standen sich daraufhin jeweils im Hin- und Rückspiel gegenüber und absolvierten somit je sechs Partien zur Bestimmung des Aufsteigers. Letztlich setzte sich dabei Wolfsburg durch, so dass keine Mannschaft aus der Oberliga Nordost den Aufstieg erreichte.

|}

Literatur 
 Volkmar Laube, Roland Uhl: Fußball im Nordosten – Tradition, Gegenwart, Zukunft. MDprint, Magdeburg 2005, ISBN 3-9808508-3-8, S. 223f

1991
Fußballsaison 1991/92